Casius ist:
 ein Fluss in Albania, heute der Qusar (Fluss) in Aserbaidschan
 eine Stadt in Unterägypten, nahe Pelusium bei der gleichnamigen Erhebung Casius Mons, beim heutigen Ras Qasrun, siehe Kasion (Ägypten)
 Titularbistum Casius, ein Titularbistum der römisch-katholischen Kirche, zurückgehend auf die ägyptische Stadt
 ein Berg in Syria, südlich von Nymphaion an der Mündung des Orontes, heute der Keldağ in der Türkei
 Casius (Gradfeld), MC-06 Casius, ein Gradfeld auf dem Mars